Burning Questions — сольный студийный альбом британского певца и композитора Джеймса Уоррена, бывшего участника групп Stackridge и The Korgis, выпущенный в 1986 году на лейбле Sonet Records. В альбом вошли синглы «Burning Questions» (выпущенный под названием 'The Korgis', 1985), «True Life Confessions» ('The Korgis', 1985), «They Don't Believe In Magic» (под названием 'James Warren & The Korgis', 1986) и «It Won't Be The Same Old Place» (Джеймс Уоррен, 1986).

В 2007 году альбом был переиздан на CD лейблом Angel Air Records.

Список композиций 
Сторона A
«Burning Questions» (Davis/Warren) — 4:41
«Climate of Treason» (Warren) — 3:51
«They Don't Believe in Magic»(Warren) — 4:10
«Possessed» (Warren) — 4:11
«I Know Something» (Warren) — 3:10
Сторона Б
«True Life Confessions» (Davis/Warren) — 4:17
«It Won't Be the Same Old Place» (Davis/Warren) — 4:59
«Loneliness» (Warren) — 4:10
«Can You Hear the Spirit Dying» (Warren) — 3:27
«I Want To Remember» (Warren) — 5:46

 бонус треки на CD издании 2007 года
  «11:59» You Made Me Believe»(ранее не издавался) — 3:36
«How Did You Know?» (совместно с Eddi Reader) (сингл 1987) — 3:46
«I'll Be Here» (B-side "They Don't Believe in Magic") (Warren) — 4:27

Синглы 
 «True Life Confessions» /  «Possessed»(Edit) — 3:55 (as 'The Korgis', Sonet SON 2277, июнь 1985)
 «True Life Confessions» (Extended) - 5:58 / «I Know Something» (Edit) — 2:53 / «Possessed» (Edit)- 3:48 (12") ('The Korgis', 12" SONL 2277, июнь 1985)
 «Burning Questions» / «Waiting For Godot» (не входит в альбом) (Warren) — 3:34 ('The Korgis', SON 2284, ноябрь 1985)
 «Burning Questions »(Extended) — 8:04 / «Waiting For Godot» ('The Korgis', 12" SONL 2284, ноябрь 1985)
 «They Don't Believe in Magic» / «I'll Be Here» (не входит в альбом) ('James Warren is The Korgis', SON 2302, июль, 1986)
 «It Won't Be the Same Old Place» (Single remix by David Lord) — 4:23 /«Climate of Treason» (James Warren, SON 2311, ноябрь 1986)
 «How Did You Know?» (не входит в альбом) / «Can You Hear the Spirit Dying» (James Warren, SON 2328, 1987)
 «True Life Confessions» ('88 Remix by Kenny Denton) - 3:19 / «Possessed» (edit) — 3:55 ('The Korgis', SON 2277, март 1988)

Участники записи 
 James Warren — ведущий вокал, бэк-вокал, электрическая гитара, акустическая гитара, бас-гитара, (гитарные и ударные аранжировки, сентябрь 2006)
 Nick Magnus — клавишные, акустическая и электронная перкуссия, синтезатор, программирование
 Glenn Tommey — (дополнительные гитары и перкуссионные инструменты, сентябрь 2006)

Производство 
 James Warren — продюсер
 Andy Davis — co-продюсер треков «Burning Questions», «True Life Confessions» и «It Won't Be the Same Old Place»

История выпуска 
 1986 Sonet Records, Швеция SNTF 956 (LP)
 2007 Angel Air Records, Великобритания SJPCD217, (CD)

Примечания 

Альбомы 1986 года
Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы The Korgis